Kostelů zasvěcených svaté Kláře je více:

Česká republika 
 Kostel svaté Kláry (Cheb)

Francie 
 Kostel svaté Kláry (Paříž)